Dux (Latijn voor aanvoerder) kan verwijzen naar:
Dux (titel) - een aanvoerder
Dux (automerk) - een automerk uit Leipzig
Dux (Bohemen) - een plaats in Bohemen
Dux (Coventry) - een Brits historisch motorfietsmerk
Dux (fuga) - eerste inzet van het hoofdthema van een fuga
Dux (Rusland) - een Russisch historisch motorfietsmerk
Dux (platenlabel) - een platenlabel
Dux (duikmerk) - een fabrikant van duikmateriaal
Dux, tijdschrift voor priesters, die zich met de vorming der R.K. rijpende jeugd bezighouden
Dux, ook wel valedictorian of primus omnium, de beste student onder afgestudeerden